Die UCI-Straßen-Weltmeisterschaft 1923 fand am 25. August in Zürich statt. Erneut beteiligten sich nur Fahrer aus dem Amateurlager.

Rennverlauf 
Auf dem 164 Kilometer langen Kurs wurde der 22-jährige Libero Ferrario aus Italien neuer Weltmeister. Er erreichte ein Stundenmittel von 32,8 Kilometern. Unter den Platzierten waren zum ersten Mal deutsche Aktive, Alois Schneidewind wurde als 14. bester Deutscher.

Endergebnis

Weblinks

Siehe auch 
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1923

1923
Radrennen 1923
1923
Radsportwettbewerb in Zürich